The 11th Hour (filme), filme de 2007
 Eleventh Hour, série americana
 The Eleventh Hour (Doctor Who), episódio de Doctor Who
 The Eleventh Hour, álbum de Jars of Clay
 The 11th Hour, jogo eletrônico de 1995